

Toponymes 

 Barr, commune du Bas-Rhin, en France ;
 Barr, village de l'Ayrshire, en Écosse ;
 , aux États-Unis.

Patronymes 

 Al Barr (1968-), chanteur du groupe de punk celtique Dropkick Murphys ;
 Alfred Barr (1902-1981), historien d'art américain ;
 Amelia E. Barr (1831-1919), romancière britannique ;
 Brady Barr (1967-), herpétologiste américain ;
 Charlie Barr (1864-1911), navigateur écossais ;
 Davey Barr (1977-), skieur acrobatique canadien ;
 Donna Barr (1952-), dessinatrice de BD américaine ;
 Douglas Barr (1949-), auteur et réalisateur américain ;
 Epsy Campbell Barr (1963-), femme politique costaricienne ;
 Jean-Marc Barr (1960-), acteur et réalisateur franco-américain ;
 Joseph Barr (1918-1996), homme politique américain ;
 Julia Barr (1949-), actrice américaine ;
 Matt Barr (1984-), acteur américain ;
 Maurice Barr, écrivain de contes du  ;
Mike W. Barr (1952-), scénariste américain de bande dessinée ;
 Murray Barr (1908-1995), médecin et chercheur canadien ;
 Nevada Barr (1952-), auteur américain de roman policier ;
 Patrick Barr (1908-1985), acteur britannique ;
 Peter Barr (1825-1909), horticulteur britannique ;
  ;
 Roseanne Barr (1952-), actrice, productrice, scénariste et réalisatrice américaine ;
 Sarah Venie Barr (1875-1947), femme politique et militante irlandaise ;
 Thomas Barr (1992-), athlète irlandais ;
 William Barr, ingénieur britannique qui fut conseiller étranger au Japon durant l'ère Meiji ;
 William P. Barr (1950-), homme politique américain ;
 Yvonne Barr (1932-), virologue britannique.

Autres 
 A.G. Barr plc, fabrique de soda écossais, notamment Irn-Bru
 Corpuscule de Barr, amas chromatinien du noyau de femelles, découvert par Murray Barr
 Bran Barr, groupe de folk metal